Garnsey ist der Nachname von
 Daniel G. Garnsey (1779–1851), US-amerikanischer Politiker
 Peter Garnsey (* 1938), britischer Althistoriker

Garnsey ist der Name folgender Orte
 Garnsey (Alabama)
 Garnsey (Missouri)